Marc Leclerc (1874-1946), écrivain français régionaliste.